Феода́л — землевладелец в эпоху феодализма (владелец феода). 

В различных государствах того периода времени имели различные названия. В Испании — идальго ( от hijo de algo — буквально «сын кого-то»); в Португалии — фидалгу ( от filho + de + algo).

Феодалы в Западной Европе 
В Западной Европе в Средние века феодалы были выстроены в феодальную лестницу: нижестоящий (рыцарь) получает за службу земельный надел (крепостных у вышестоящего (барона). Во главе феодальной лестницы стоял король, но его власть обычно была значительно ослаблена по сравнению с полномочиями крупных сеньоров, которые, в свою очередь, не имеют абсолютной власти над всеми землевладельцами, стоящими ниже их в феодальной лестнице (принцип «вассал моего вассала — не мой вассал», действовавший во многих государствах континентальной Европы). Крестьяне трудились на землях, принадлежащих феодалам всех уровней, платя им барщиной или оброком. Крестьяне выращивали и убирали урожай с господских полей, ухаживали за домашними животными и птицей своего господина и не входили в феодальную лестницу. Кроме того, они строили и ремонтировали замки, мосты, дороги, чистили пруды и каналы, ловили рыбу и собирали в лесу грибы и ягоды. Крестьяне обязаны были отдавать феодалу часть продуктов и вещей, произведенных на своих наделах и дома: зерно, масло, мед, пряжу, полотно, одежду, обувь, изделия из кожи, орудия труда.

Феодал мог судить крестьян, наказывать и налагать на них штрафы. Зависимость крестьян от феодалов, как поземельная, так и личная, называется феодальной зависимостью.

Во времена установления феодализма в Западной Европе владение крупного феодала напоминало самостоятельное государство.

Права феодала:
 сбор налогов с населения его феода;
 суд над жителями;
 объявление войны другим феодалам и заключение мира с ними;
 обеспечение безопасности вверенного феода. 

Между сеньором и вассалом заключался устный договор. Вассал обязывался верно служить господину, а сеньор обещал вассалу поддержку и покровительство. Однако договор нередко нарушался. Вассалы нападали друг на друга, на владения своего сеньора. Шли непрерывные междоусобные войны. Их целью был захват:
 земель, населённых крестьянами;
 знатного соседа, с которого требовали выкуп за освобождение;
 добычи (грабёж чужих крестьян, церквей и тому подобное).

Феодалы на Руси 

В Киевской Руси феодальная лестница (система сеньоров и вассалов) отсутствовала. Имелись лишь бояре, владевшие наследственными вотчинами. Позднее появились помещики (дворяне), которым монарх предоставлял поместье в условное держание (при условии военной службы). С XV века возникло крепостное право. С начала XVIII века статус поместья и вотчины был уравнен, а с 1762 года дворяне были избавлены от обязательной службы (Манифест о вольности дворянства).

Мораль и обычаи феодалов 
Феодалы обычно презирали расчётливость и бережливость. Чтобы заслужить уважение других феодалов, феодал должен был проявлять щедрость. Доходы, получаемые от крестьян, и военная добыча чаще всего шли на подарки, пиры, охоту, дорогу, одежду, на содержание множества слуг.

Позднее феодалы выработали особые правила рыцарской чести: рыцарь должен искать подвигов, бороться с врагами христианской веры, защищать слабых и обиженных. Правила чести применялись только в отношениях между феодалами. Но и здесь они постоянно нарушались. В повседневной жизни, в семье многие феодалы были грубы, жестоки и заносчивы. Выдранные волосы и сломанные носы жен были самым обычным явлением. 

К труженикам крестьянам, ко всем «неблагородным» они относились свысока, называли их «подлым простонародьем». «Лучше всего, когда крестьянин плачет; худо, когда он радуется», — говорили господа. Даже в песнях феодалы выражали ненависть к людям, которые их кормили и одевали:Мужики, что злы и грубы,На дворянство точат зубы,Только нищими мне любы!Любо видеть мне народГолодающим, раздетым,Страждущим, необогретым!..Чтоб крестьяне не жирели,Чтоб лишения терпели,-Надобно из года в годВсех держать их в чёрном теле…(Бертран де Борн, 1195 год, перевод В. А. Дынник)

Знаменитая крестьянская война Жакерия в средневековой Франции была вызвана именно тяжкой эксплуатацией крестьянства спесивыми феодалами. Ведь само название война приобрела от презрительного названия французского крестьянина «Жак — простак» (фр. Jacque — bon homme), буквально «Жак — хороший человек».

Примечания 

Феодализм